Pages steht für:

 Pages (Software), Textverarbeitungsprogramm
 JavaServer Pages, auf JHTML basierende Technik
 Active Server Pages, SSI-Nachfolgetechnologie
 Pages (Band), Vorläuferband von Mr. Mister

Pages ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Pages (* 1968), deutsche Schauspielerin 
 Harald Pages (1936–2016), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Svenja Pages (* 1966), deutsche Schauspielerin 
 Wolfgang Pages (* 1945), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Pagès
 Pagés
 Page
 White Pages
 Yellow Pages